

Persone 
 Barbara Kappel (1965) - politica austriaca
 Vladimir Oskarovič Kappel' (1883-1920) – militare russo

Geografia

Austria 
 Bad Eisenkappel, già Eisenkappel e Kappel – ex comune ora frazione di Eisenkappel-Vellach, comune nel distretto di Völkermarkt (Carinzia)
 Eisenkappel-Vellach – comune nel distretto di Völkermarkt (Carinzia)
 Kappel am Krappfeld – comune nel distretto di Sankt Veit an der Glan (Carinzia)
 Niederkappel – comune nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)
 Oberkappel – comune nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)

Germania

Comuni 
 Kappel – comune nel circondario del Reno-Hunsrück (Renania-Palatinato)
 Kappel-Grafenhausen – comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Chemnitz-Kappel – quartiere di Chemnitz, città extracircondariale (Sassonia)
 Kappel – frazione di Bad Buchau, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Kappel – ex comune ora frazione di Friburgo in Brisgovia, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Kappel – ex comune ora frazione di Lenzkirch, comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Kappel – frazione di Unterammergau, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Kappel – ex comune ora frazione di Wald, comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)

Svizzera 
 Ebnat-Kappel – comune nel distretto del Toggenburgo (Canton San Gallo)
 Kappel – comune nel distretto di Olten (Canton Soletta)
 Kappel – ex comune ora frazione di Ebnat-Kappel, comune nel distretto del Toggenburgo (Canton San Gallo)
 Kappel am Albis, già Kappel – comune nel distretto di Affoltern (Canton Zurigo)

Pagine correlate 
Cappel – pagina di disambiguazione
Kappl – comune austriaco nel distretto di Landeck (Tirolo)